Tierra y Libertad puede referirse a:
 Tierra y libertad, frase atribuida a Ricardo Flores Magón de la organización anarquista Partido Liberal Mexicano.
 Tierra y libertad, obra de teatro de Ricardo Flores Magón de 1916.
 Tierra y Libertad, partido político ecologista peruano.
 Tierra y Libertad, periódico anarquista español fundado en 1888.
 Tierra y Libertad, sociedad secreta (1861-1864) y organización popular anarquista rusa disuelta definitivamente en 1879.
 Letra de canción creada por Enrique Flores Magón para la música del Himno Nacional Mexicano.
 La columna "Tierra y Libertad" de milicianos anarquistas que luchó en la Guerra Civil Española.
 Antiguo periódico mexicano fundado por exiliados anarquistas españoles tras la Guerra Civil Española.
 Tierra y Libertad documental de Maurice Bulbulian, 1978.
 Tierra y Libertad (Land and Freedom), película de 1995 de Ken Loach.